Makedonien kan syfta på:

Nordmakedonien tidigare Republiken Makedonien – en republik i Sydeuropa, på Balkanhalvön 1991–
Vardarmakedonien – Serbiens del från Osmanska riket 1913 som blev dagens Nordmakedonien
Socialistiska republiken Makedonien – delrepublik i Socialistiska federativa republiken Jugoslavien åren 1943-1991
Makedonien (historisk region) – en geografisk och historisk region på Balkan i sydöstra Europa
Kungariket Makedonien – ett kungarike från 700-talet f.Kr. till 146 f.Kr.
Macedonia – 146 f.Kr. - 395 e.Kr. en romersk provins motsvarande ungefär den historiska regionen Makedonien
Makedonien (region i Grekland) – ett historiskt landskap i norra Grekland
Mellersta Makedonien – en av Greklands administrativa regioner
Västra Makedonien – en av Greklands administrativa regioner
Östra Makedonien och Thrakien – en av Greklands administrativa regioner
Pirinmakedonien – en region (oblast) i sydvästra Bulgarien

Se även
Makedonska namnkonflikten – vilket av flera geografiska områden som ska ha förtur till namnet Makedonien
Macedonia (olika betydelser) – flera
Makedonier – ett sydslaviskt folkslag på Balkan i framförallt Nordmakedonien och den omkringliggande regionen Makedonien
Makedonska – ett sydöstslaviskt språk talat i och omkring Nordmakedonien
Makedoniska ortodoxa kyrkan – den gemenskap som består av kristna ledda av ärkebiskopen av Ohrid